Nodus I et Nodus II sont des noms traditionnels parfois donnés à plusieurs étoiles de la constellation du Dragon :
 pour Nodus I :
 ζ Draconis,
 ξ Draconis,
 pour Nodus II :
 δ Draconis.

Voir aussi 
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire
Constellation du Dragon